Miejscowości w USA:
 Lake Grove – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
Gminy w USA:
 Lake Grove (ang. Lake Grove Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Mahnomen